Banco de Gaia (Банко дэ Гайя) — псевдоним британского электронного музыканта Тоби Маркса () (родился в 1964 году, Южный Лондон). Музыку Banco de Gaia можно охарактеризовать как этнический эмбиент, сочетающий в себе элементы техно, даба, транса, а также традиционные музыкальные мотивы различных народов мира, от суфийских напевов до буддийских тибетских мантр и горлового пения.

Дискография

Первые записи 
Первые три альбома, вышедшие на магнитной ленте.

 1991 — Medium
 1992 — Freeform Flutes and Fading Tibetans
 1992 — Deep Live

Альбомы 
 1994 — Maya (Planet Dog)
 1995 — Last Train to Lhasa (Planet Dog)
 1997 — Big Men Cry (Planet Dog)
 1999 — The Magical Sounds of Banco de Gaia
 2000 — Igizeh
 2004 — You Are Here
 2006 — Farewell Ferengistan
 2009 — Memories Dreams Reflections
 2013 — Apollo
 2016 — The 9th of Nine Hearts

Живые выступления 
 1996 — Live at Glastonbury (Planet Dog)

Компиляции 
 2002 — 10 Years
 2003 — 10 Years Remixed
 2011 — Songs From The Silk Road

Саундтреки 
 1998 — Пи / Drippy

EP 
 1993 — Desert Wind
 1994 — Heliopolis
 1995 — Last Train to Lhasa
 1997 — Drunk As a Monk Mixes
 1999 — I Love Baby Cheesy
 2000 — Obsidian
 2004 — Zeus No Like Techno / Gray Over Gray
 2006 — Kara Kum Remixes
 2007 — Echoes (22-минутная версия песни Pink Floyd)

Ссылки 
 Banco de Gaia Официальный сайт
 Banco de Gaia на Myspace.com
 Сайт Planet Dog Records
 Сайт Disco Gecko Records
 Six Degrees Records
 
 

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Этническая музыка
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Музыканты в стиле даб
Музыкальные коллективы в стиле эмбиент
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1991 году
Ремиксеры
Музыкальные коллективы в стиле техно из Великобритании